Spanisch steht für:

 aus oder bezogen auf Spanien
 spanische Sprache
 eine Schacheröffnung, siehe Spanische Partie
 eine sexuelle Praktik, siehe Mammalverkehr

Siehe auch: